Thomas Lund Helveg (* 24. červen 1971 Odense, Dánsko) je dánský fotbalový trenér a bývalý fotbalista a reprezentant. Jedenáct sezon hrál v Itálii. Své největší úspěchy odehrál v dresu AC Milán s nichž vyhrál jednou ligu, pohár i LM. V roce 1994 se ve své zemi stal fotbalistou roku.

Přestupy 

 z Udinese Calcio do AC Milán za 8 500 000 Euro
 z Norwich City FC do Borussia Mönchengladbach za 200 000 Euro

Statistiky

Reprezentační góly 
Góly Thomase Helvega v A-mužstvu Dánska

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz dánské ligy (1989)
 1× vítěz italské ligy (1998/99)
 3× vítěz dánského poháru (1991, 1992/93, 2006/07)
 1× vítěz italského poháru (2002/03)
 1× vítěz Ligy mistrů (2002/03)

Reprezentace 
 2× na MS (1998, 2002)
 3× na ME (1996, 2000, 2004)
 1× na OH (1992)

Individuální 
 1× dánský Fotbalista roku (1994)

Odkazy

Reference

Související články 
 Seznam fotbalistů se 100 a více odehranými mezinárodními zápasy

Externí odkazy 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 
 Thomas Helveg na National-football-teams.com 

Dánští fotbalisté
Dánští fotbaloví trenéři
Fotbaloví obránci
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Odense Boldklub
Fotbalisté Udinese Calcio
Fotbalisté Interu Milán
Fotbalisté Norwich City FC
Fotbalisté Borussie Mönchengladbach
Vítězové Ligy mistrů UEFA
Narození v Odense
Muži
Narození v roce 1971
Žijící lidé
Narození 24. června
Dánští fotbaloví reprezentanti
Hráči Mistrovství Evropy ve fotbale 2004
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 2002
Hráči Mistrovství Evropy ve fotbale 2000
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 1998
Hráči Mistrovství Evropy ve fotbale 1996